Slovo Bojiště má více významů:

 bojiště – místo, kde probíhá bitva

sídla
 Bojiště (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Malé Bojiště – osada v obci Bojiště
 Bojiště (Trutnov) – část města Trutnov v okrese Trutnov
 Bojiště (Červené Pečky) – část obce Červené Pečky v okrese Kolín
 Bojiště (Nové Město) – bývalá ves v Praze, kde byl postaven kostel sv. Jana na paměť bitvy (pokračování bitvy u Loděnice), dnes ji připomíná ulice Na Bojišti

literární dílo
 Bojiště (povídka) – povídka amerického spisovatele Stephena Kinga

Externí odkazy